Giovanni Battista Lampi, starszy (1751–1830) – włoski malarz pracujący w Austrii,
 Giovanni Battista Lampi, młodszy (1773–1837) – austriacki malarz włoskiego pochodzenia